Э́дегор () — норвежская фамилия.

 Эдегор, Йон — норвежский мотогонщик, чемпион мира по спидвею на длинном треке.
 Эдегор, Мартин (род. 1998) — норвежский футболист.
 Эдегор, Рейдар (1901—1972) — норвежский лыжник, призёр Олимпийских игр 1928 года.
 Эдегор, Ханс Эрик (род. 1974) — норвежский футболист и футбольный тренер. Отец Мартина Эдегора.
 Эдегор, Хенрик (род. 1988) — норвежский хоккеист.